Ми́лость (лат. Фавор):

 Милость () — одна из важнейших христианских добродетелей.
 «Милость» — в каббале одна из 10 сефирот.

См. также 
 Благотворительность
 Ас-саляму алейкум («мир вам и милость Божья»)
 «Божиею милостью»
 13 атрибутов Божьей милости в Ветхом Завете

Примечания